Barbera bezeichnet
 eine rote Rebsorte, siehe Barbera Nera
 eine rote Rebsorte, siehe Barbera Sarda
 eine weiße Rebsorte, siehe Barbera Bianca
 einen Rotwein, siehe Barbera d’Alba
 einen Rotwein, siehe Barbera d’Asti
 einen Rotwein, siehe Barbera del Monferrato

Barbera, Barberá oder Barberà ist der Familienname folgender Personen:
 Héctor Barberá (* 1986), spanischer Motorradrennfahrer
 Josep Barberà i Humbert (1874–1947), katalanischer Komponist und Musikpädagoge 
 Joseph Barbera (1911–2006), US-amerikanischer Zeichentrickfilmer und Produzent
 Juan José Barberá (* 1954), spanischer Maler
 Rita Barberá (1948–2016), Bürgermeisterin von Valencia

La Barbera ist der Familienname folgender Personen:
 Angelo La Barbera (1924–1975), hochrangiges Mitglied der sizilianischen Mafia
 Salvatore La Barbera (1922–1963), hochrangiges Mitglied der sizilianischen Mafia
 Vincenzo La Barbera, italienischer Maler

Barbera heißen die Orte 
 Barberà del Vallès, Stadt bei Barcelona
 Conca de Barberà, Comarca nördlich von Tarragona

Siehe auch:
 LaBarbera
 Barberá